Исаченков — русская фамилия. Известные носители:

 Исаченков, Николай Васильевич (1902—1969) — советский военно-морской деятель, инженер-адмирал.
 Исаченков, Владимир Азарович (1937—2008) — учёный в области физиологии и биохимии, доктор наук, профессор, автор более 100 научных публикаций.

См. также 
 Исаченко